Huis Nassau-Neuweilnau (1561-1602)
 Huis Nassau-Neuweilnau (1629-1632)
Beide zijn zijtakken van de Walramse Linie van het Huis Nassau.